Нужные люди:

 Нужные люди (фильм, 1986) — фильм режиссёра Владимира Аленикова.
 Нужные люди (фильм, 2002) (англ. People I Know) — фильм режиссёра Дениела Элгрента.